Denne artikel beskriver resultaterne i gruppe B i VM i fodbold 2010. Kampene i gruppe B blev spillet mellem 12. og 22. juni 2010. Gruppen bestod af , ,  og . Argentina er et af de mest succesrige landshold i VM-historien og har vundet verdensmesterskabet to gange (1978 og 1986) samt er kommet på andenpladsen to gange (1930 og 1990). Holdet har været med i VM hele 15 gange, mere end noget andet land bortset fra Brasilien, Tyskland og Italien. Nigeria vandt guld i sporten under sommer-OL 1996. Dette mesterskab er Sydkoreas syvende VM-deltagelse i træk. Holdet har deltaget i alt otte gange (mere end noget andet asiatisk landshold). Sydkoreas bedste resultat frem til denne turnering var en fjerdeplads fra turneringen i 2002. Det var anden gang, at europamesteren fra 2004, Grækenland, kvalificerede sig til VM-slutrunden. Holdet deltog i VM for første gang i 1994. I VM i fodbold 1994 var tre af disse hold (Argentina, Nigeria og Grækenland) i gruppe D sammen med Bulgarien. Den gang gik Nigeria og Argentina videre fra gruppespillet, men begge tabte sine næste kampe mod henholdsvis Italien (2-1) og Rumænien (3-2).

På FIFA-rangliste før slutrunden var Argentina rangeret på 9. pladsen, Grækenland på 10. pladsen, Nigeria på 21. pladsen og Sydkorea på 53. pladsen. Gruppens gennemsnitlige placering var 23,25. pladsen. Hvis man ser bort fra det lavest rangerede hold Sydkorea, var gennemsnittet 10. pladsen.

Vinderen af denne gruppe blev , der gik videre til et møde med nr. 2 fra gruppe A, hvilket var . Holdet på andenpladsen i gruppen blev , der gik videre til et møde med vinderen af gruppe A, .



Tabelforklaring:
 K = Antal kampe spillet
 V = Antal sejre
 U = Antal uafgjorte
 T = Antal tab
 + / − = Antal mål scoret og sluppet ind
 MF = Målforskel

Holdene på første- og andenpladsen (mærket med grøn) kvalificerede sig til slutspillet.

Alle tider er lokale (UTC+2)

Sydkorea – Grækenland 

12. juni 2010 – 13:30
Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth

Tilskuere: 31.513
</td>
</tr>
</table>

{| width=50% style="font-size: 90%"
|
Man of the Match:
 Park Ji-Sung
</tr>
</table>

 Dommer: Michael Hester (New Zealand)
 Assistentdommere: Jan Hendrik Hintz (New Zealand) og Tevita Makasini (Tonga)

 4. dommer: Martín Vázquez (Uruguay)
 5. dommer: Carlos Pastorino (Uruguay)

Argentina – Nigeria 

12. juni 2010 – 16:00
Coca-Cola Park, Johannesburg

Tilskuere: 55.686
</td>
</tr>
</table>

{| width=50% style="font-size: 90%"
|
Man of the Match:
 Vincent Enyeama
</tr>
</table>

 Dommer: Wolfgang Stark (Tyskland)
 Assistentdommere: Jan-Hendrik Salver og Mike Pickel (Tyskland)

 4. dommer: Khalil Al Ghamdi (Saudi-Arabien)
 5. dommer: Hassan Kamranifar (Iran)

Argentina – Sydkorea 

17. juni 2010 – 13:30
Soccer City, Johannesburg

Tilskuere:  82.174
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Franck de Bleeckere (Belgien)
 Assistentdommere: Peter Hermans og Walter Vromans (Belgien)

 4. dommer: Jerome Damon (Sydafrika)
 5. dommer: Céléstin Ntagungira (Rwanda)

Grækenland – Nigeria 

17. juni 2010 – 16:00
Free State Stadium, Bloemfontein

Tilskuere:   31.593
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Óscar Ruiz (Colombia)
 Assistentdommere: Abraham González og Humberto Clavijo (Colombia)

 4. dommer: Joel Aguilar (Argentina)
 5. dommer: William Torres (Argentina)

Grækenland – Argentina 

22. juni 2010 – 20:30
Peter Mokaba Stadium, Polokwane

Tilskuere:  38.891
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Ravshan Irmatov (Uzbekistan)
 Assistentdommere: Rafael Ilyasov (Uzbekistan) og Bakhadyr Kochkarov (Kirgisistan)

 4. dommer: Peter O'Leary (New Zealand)
 5. dommer: Matthew Taro (Salomonøerne)

Nigeria – Sydkorea 

22. juni 2010 – 20:30
Moses Mabhida Stadium, Durban

Tilskuere:   61.874
</td>
</tr>
</table>
 Dommer: Olegário Benquerença (Portugal)
 Assistentdommere: José Cardinal og Bertino Miranda (Portugal)

 4. dommer: Marco Antonio Rodríguez (Mexico)
 5. dommer: Josè Luis Camargo (Mexico)

Referencer 

Gruppe B